«Изго́и» () — научно-фантастический драматический телесериал 2011 года, снятый телеканалом BBC One.

Сюжет 
Действия происходят в 2060 году на недавно обнаруженной пригодной для жизни планете, где проживает население с Земли, покинувшее свои прежние дома ради новой жизни. Здесь людям дан шанс начать все сначала, извлечь уроки из прежней жизни, не допуская повторения тех же ошибок, что и на Земле. Телесериал повествует о жизни, любви, жадности, пороках и прочих качествах людей, создающих для себя новый мир на чужой планете, которая хранит в себе множество секретов.

В ролях 
 Лиам Каннингем — Ричард Тейт
 Гермиона Норрис — Стелла Изен
Дэниел Мейс — Касс Кромвель
 Эми Мэнсон — Флёр Морган
 Эшли Уолтерс — Джек Холт
 Эрик Мабиус — Джулиус Бергер
 Лэнгли Кирквуд — Руди
 Майкл Лидж — Типпер Мэлоун
 Jeanne Kietzmann — Лили Изен

Описание эпизодов

Ссылки 
 Изгои на BBC Programmes
 
 
 
 
 
 «BBC Drama develops Outcasts», BBC Press Office, 24 May 2007.
 
 
 
 
 
 
 «BBC comedy 'Mrs Brown’s Boys' grabs 2.6m», Digital Spy, 22 February 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2011 году
Драматические телесериалы Великобритании
Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы о космических путешествиях
Телесериалы на английском языке
Фантастические телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2011 году